Leba ist der deutsche Name von:
 Leba, einer Stadt in Polen, Woiwodschaft Pommern; siehe Łeba
 Leba, einem Fluss in Polen, Woiwodschaft Pommern; siehe Łeba (Fluss)
 Lebasee, einem See in Polen, Woiwodschaft Pommern; siehe Łebsko

Leba ist der Familienname folgender Personen:
 Gildas Leba (* 1983), kongolesischer Tennisspieler

Léba steht für:
 Léba, ein Departement und eine dasselbe Gebiet umfassende Gemeinde in Burkina Faso (Westafrika)

LEBA steht für:
 Flughafen Córdoba (Spanien) (ICAO-Code)

LEBA